Kim Song-guk (n. 1985) – Tiratore a segno nordcoreano;
 Kim Song-guk (n. 1984) – Pugile nordcoreano.